Warbelow ist
 der Name eines Ortsteils der Stadt Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern.
 der deutsche Name des Ortes Warblewo (Słupsk) in der polnischen Woiwodschaft Pommern (ehemals Warbelow, Kreis Stolp)